FBSD steht für:
 FreeBSD, ein freies, unixartiges Betriebssystem
 Förderverein Bairische Sprache und Dialekte

FBSD